W Rumunii
 Poienarii de Muscel – gmina w okręgu Ardżesz
 Poienarii de Argeș – gmina w okręgu Ardżesz
 Poienari – wieś w okręgu Arad, w gminie Hălmagiu
 Poienari – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Corbeni
 Poienari – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Poienarii de Argeș
 Poienari – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Poienarii de Muscel
 Poienari – wieś w okręgu Gorj, w gminie Bumbești-Pițic
 Poienari – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Ghioroiu
 Schitu Poienari – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Vitănești